Jméno a příjmení Dewey Martin nosí více osob:

 Dewey Martin (herec) (1923–2018) – americký herec
 Dewey Martin (hudebník) (1940–2009) – kanadský bubeník